Trojka má více významů:

 3 (číslo) – číslo
 Trojka (spřežení) – saně tažené koňským trojspřežím
 Trojka (obraz) – obraz Vasilije Perova
 Trojka (sex) – slangový výraz pro sex ve třech
Trojka (televizní kanál) – slovenská televizní stanice
 jeden z karetních listů
 Trojka (Evropská komise, Evropská centrální banka a Mezinárodní měnový fond) – společný tým těchto tří nadstátních institucí, vyjednávající od roku 2010 s řeckou vládou o podmínkách dalšího úvěrování této členské země Evropské měnové unie (EMU)
 Trojka (NKVD) – komise tří lidí, jejichž úkolem bylo rychlé mimosoudní potrestání antisovětských elementů v sovětském Rusku.
 Velká trojka – označení nejvýznamnějších Spojenců (Sovětský svaz, USA a Spojené království) v druhé světové válce
 Ruská trojka – typ koňského spřežení používaný především v Rusku
 Švédská trojka (album) – album skupiny Tři sestry
 Švédská trojka (film, 1994) – film Andrew Fleminga z roku 1994

Externí odkazy 
 

3 (číslo)